Mocker ist ein Familienname:

 Anton Mocker (um 1540–1607), deutscher klassischer Philologe, Philosoph und Hochschullehrer. 
 Johann Christoph Mocker, deutscher Orgelbauer
 Josef Mocker (1835–1899), böhmischer Architekt und Restaurator
 Karl Mocker (1905–1996), deutscher Politiker
 Stefan Mocker (* 1972), deutscher Schauspieler
 Toussaint Eugène Ernest Mocker (1811–nach 1885), französischer Tenor, Chefregisseur und Gesangspädagoge
 Wolfgang Mocker (1954–2009), deutscher Aphoristiker

Mocker ist der Ortsname von:
 Mocker im Landkreis Leobschütz, siehe Mokre (Głubczyce)
 Mocker im Landkreis Thorn, ab 1906 Stadtkreis Thorn